Код да Вінчі (роман)
 Код да Вінчі (саундтрек)
 Код да Вінчі (фільм)